AIK Fotbolls säsong 1926/1927

1927
Allsvenskan (1926-1927)

Källor

1926/1927
Fotbollssäsongen 1926/1927 efter lag
1926 i Sverige
1927 i Sverige